Уэбб, Роберт Д. — американский режиссёр
 Уэбб, Роберт — британский комик